Die Saison 2019/20 war die 28. Spielzeit der Berlin-Liga und die zwölfte als sechsthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Sie begann am 2. August 2019 mit dem Spiel Sparta Lichtenberg gegen Fortuna Biesdorf (6:3) und endete am 8. März 2020 mit dem 22. Spieltag. Vom 16. Dezember 2019 bis zum 8. Februar 2020 wurde die Spielzeit durch die Winterpause unterbrochen, nach dem 12. März 2020 erneut aufgrund der COVID-19-Pandemie.

Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie 
Der Berliner Fußball-Verband (BFV) gab am 12. März 2020 bekannt, dass aufgrund der COVID-19-Pandemie der gesamte Spielbetrieb bis einschließlich kommenden Sonntages ausgesetzt wird. Am 15. März 2020 entschied der Senat von Berlin, die Schließung sämtlicher Sportanlagen bis zum Ende der Osterferien am 19. April 2020.

Aufgrund der verordneten staatlichen Pandemiemaßnahmen vom 15. April 2020, blieben die Sportanlagen erst einmal über den 19. April 2020 hinaus bis auf weiteres geschlossen.

Beim außerordentlichen Verbandstag des BFV, der am 20. Juni 2020 zum ersten Mal digital stattfand, stimmten die Delegierten mit deutlicher Mehrheit für den Abbruch der Saison 2019/20.

Der SFC Stern 1900 stieg als bestplatzierte aufstiegsberechtigte Mannschaft gemäß der Quotientenregelung auf der Grundlage des Tabellenstandes vom 8. März 2020 in die Oberliga Nordost auf. Darüber hinaus musste keine Mannschaft auf sportlichem Wege absteigen.

Teilnehmer 
An der Spielzeit 2019/20 nahmen insgesamt 18 Vereine teil.

Tabellen

Tabelle zum Zeitpunkt des Abbruchs

Tabelle nach Quotientenregelung 
Da die Mannschaften teilweise eine unterschiedliche Anzahl an Spielen absolviert hatten, war eine Quotientenregelung zur Ermittlung der Abschlussplatzierungen nötig. Dabei wurden die Punkte durch die absolvierten Spiele geteilt. Bei Punktegleichstand wurde folgende Regelung angewendet:
 10./11. Platz: Berlin Türkspor/FSV Spandauer Kickers: Tordifferenz

Kreuztabelle

Torschützenliste

Berliner Meister

Literatur

Einzelnachweise 

Berlin Liga 2019 20
2019
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020